EA France est la filiale française du groupe américain Electronic Arts, acteur mondial dans l’édition de jeux vidéo. EA France a été créée en 1993 à Lyon.

Avec près de 80 personnes sur le site de Lyon, EA France emploie des équipes chargées de la commercialisation de ses jeux vidéo sur le marché français (activités de marketing et de vente/distribution), ainsi que des équipes support à ces activités (équipes finance, RH, juridique…). Certaines de ces fonctions support ont un périmètre élargi à la région Europe du Sud, et travaille donc depuis le site de Lyon pour plusieurs pays européens.

Electronic Arts est une entreprise internationale possédant des studios et des bureaux dans le monde entier. Les équipes EA Lyon travaillent en interaction avec les différentes entités en Europe, mais également aux États-Unis.

Histoire

Notes et références 

Développeur de jeux vidéo
Entreprise fondée en 1993
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège à Lyon